Stephan Hocke (ur. 20 października 1983 w Suhl) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSV Oberhof, drużynowy złoty medalista olimpijski z 2002.

Kariera 
Pierwszy skok w karierze oddał w 1993. W 1998 został mistrzem Niemiec juniorów w skokach narciarskich. W zawodach najwyższej rangi zadebiutował 11 sierpnia 2001 podczas konkursu Letniego Grand Prix w Hinterzarten, gdzie zajął 20. miejsce. Najlepszy wynik tego lata uzyskał 5 września 2001 w Sapporo, gdzie był dziewiąty. W Pucharze Świata zadebiutował 23 listopada 2001 w Kuopio. Wtedy też zdobył pierwsze pucharowe punkty, zajmując siódmą pozycję. W kolejnych zawodach sezonu 2001/2002 był piąty w drugim konkursie w Kuopio, następnie
1 grudnia 2001 w Titisee-Neustadt zajął trzecie miejsce, ustępując tylko Adamowi Małyszowi i swemu rodakowi – Martinowi Schmittowi. W drugim z konkursów w Titisee-Neustadt był piąty. 15 grudnia 2001 w Engelbergu wygrał pierwsze i jedyne zawody pucharowe w swojej karierze. W pozostałych startach tego sezonu nie odnosił już takich sukcesów. Jego najlepszy wynik po Engelbergu to ósme miejsce w Predazzo (22 grudnia 2001). Dobre wyniki w Pucharze Świata pozwoliły mu na wyjazd na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City. Zajął tam 12. miejsce w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, na normalnym obiekcie nie wystartował. Sześć dni później w konkursie drużynowym, wraz ze Svenem Hannawaldem, Michaelem Uhrmannem i Martinem Schmittem zdobył złoto olimpijskie, wygrywając o 0,1 punktu nad reprezentacją Finlandii. Sezon ten zakończył na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej.

W późniejszych latach rzadko zdarzało mu się zajmować miejsca w pierwszej dziesiątce w międzynarodowych zawodach. Częściej startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Był między innymi trzeci w Brotterode (31 stycznia 2004), a dzień później był drugi. Drugie miejsce zajął także w zawodach PK w amerykańskim Iron Mountain (22 lutego 2004). W sezonie 2004/2005 Pucharu Świata tylko dwa razy znalazł się w pierwszej dziesiątce indywidualnych zawodów. Pierwszy raz 22 stycznia 2005 w Titisee-Neustadt, gdzie był dziewiąty, a drugi raz 11 lutego 2005 na skoczni w Pragelato, gdzie był piąty. 20 marca tego samego roku na Letalnicy w Planicy skoczył 208,5 metra, co jest jego rekordem życiowym. W 2007 podczas mistrzostw świata w Sapporo zajął 32. miejsce na dużej skoczni oraz 28. miejsce na normalnej. W konkursie drużynowym Niemcy z Hocke w składzie zajęli ósme miejsce. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Libercu indywidualnie zajął 19. miejsce na normalnej skoczni, a na dużej był dwunasty. W konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął 10. miejsce i skończył rywalizację na pierwszej serii skoków. Był to najgorszy wynik reprezentacji Niemiec od mistrzostw świata w Falun w 1993.

Jest ponadto mistrzem Niemiec z 2007 zarówno indywidualnie jak i drużynowo. W latach 2005, 2009 i 2010 zdobywał drużynowo srebrne medale mistrzostw krajowych, a w 2011 wraz z kolegami wywalczył brązowy medal. W grudniu 2012, tuż przed rozpoczęciem 61. Turnieju Czterech Skoczni, ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Skakał na nartach Fluege.de. Używał butów Rass i wiązań Win Air.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 9.
 sezon 2002/2003: 52.
 sezon 2003/2004: 34.
 sezon 2004/2005: 27.
 sezon 2005/2006: 82.
 sezon 2006/2007: 65.
 sezon 2007/2008: 45.
 sezon 2008/2009: 32.
 sezon 2009/2010: 80.
 sezon 2010/2011: 31.
 sezon 2011/2012: 36.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001/2002 – 10.
 2002/2003 – 38.
 2003/2004 – 32.
 2004/2005 – 49.
 2007/2008 – 53.
 2008/2009 – 15.
 2009/2010 – 62. (przedostatni)
 2010/2011 – 25.
 2011/2012 – 16.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 29.
 2004 – 38.
 2005 – 21.
 2006 – 56.
 2007 – 43.
 2009 – 37.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 51.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 22.
 2002 – 21.
 2003 – 57.
 2005 – 53.
 2006 – 62.
 2007 – 34.
 2008 – 39.
 2009 – 44.
 2010 – 79.
 2011 – 37.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 17.
 2008 – 14.
 2009 – 60.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 21.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 162.
 sezon 2001/2002: 50.
 sezon 2002/2003: 30.
 sezon 2003/2004: 24.
 sezon 2005/2006: 26.
 sezon 2006/2007: 56.
 sezon 2007/2008: 24.
 sezon 2008/2009: 16.
 sezon 2009/2010: 30.
 sezon 2010/2011: 16.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Rælingen – 18 sierpnia 2001 (1. miejsce)
  Oberhof – 29 września 2001 (3. miejsce)
  Brotterode – 31 stycznia 2004 (3. miejsce)
  Brotterode – 1 lutego 2004 (2. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 2004 (2. miejsce)
  Sapporo – 11 stycznia 2008 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 9 grudnia 2008 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 10 grudnia 2008 (1. miejsce)
  Vikersund – 13 grudnia 2008 (1. miejsce)
  Vikersund – 14 grudnia 2008 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 9 grudnia 2009 (3. miejsce)
  Otepää – 19 grudnia 2009 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 7 grudnia 2010 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 8 grudnia 2010 (1. miejsce)
  Vikersund – 10 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Vikersund – 11 grudnia 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 25.
 2006: 14.
 2009: 62.
 2010: 75.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na Stronie FIS , [dostęp 2011-08-16]
 , [dostęp 2011-11-10]
 Profil w serwisie Skijumping.pl , [dostęp 2011-08-16].

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Suhl